Usina pode ser:

 Usina - edificação usada para atender especialidades industriais;
 Usina - Um bairro da cidade do Rio de Janeiro, Brasil localizado na Grande Tijuca.
 Usina - Um bairro de Conceição de Macabu, Brasil
Usina CTAH - um escritório de arquitetura de assistência técnica de São Paulo, Brasil.

Usina